Podjeziorki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża
 Podjeziorki – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 4 km na południowy zachód od Bujwidzów, zamieszkana przez 18 ludzi
 Podjeziorki – osada na Litwie, w rejonie wileńskim, 13 km na północny wschód od Ławaryszek, zamieszkana przez 2 osoby